Regno Unito
 Midlothian – area amministrativa della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Midlothian – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Midlothian – CDP della Contea di Allegany, Maryland
 Midlothian – città della Contea di Ellis, Texas
 Midlothian – area non incorporata della Contea di Chesterfield, Virginia